Limbangan (Banjarharjo), een bestuurslaag in Indonesië
Limbangan (Bener), een bestuurslaag in Indonesië
Limbangan (Wanareja), een bestuurslaag in Indonesië
Limbangan (Juntinyuat), een bestuurslaag in Indonesië
Limbangan (Karanganyar), een bestuurslaag in Indonesië
Limbangan (Kutasari), een bestuurslaag in Indonesië
Limbangan (Limbangan), een bestuurslaag in Indonesië
Limbangan (Madukara), een bestuurslaag in Indonesië
Limbangan (Sukaraja), een bestuurslaag in Indonesië
Limbangan (Watumalang), een bestuurslaag in Indonesië